Ajas – tragedia Sofoklesa
 Ajas (zw. Małym) – w mitologii greckiej syn Ojleusa, bohater Iliady Homera
 Ajas (zw. Wielkim) – w mitologii greckiej syn Telamona, bohater Iliady Homera

Zobacz też 
 Ajaks – strona ujednoznaczniająca
 Ajax – strona ujednoznaczniająca